Зарев може да се отнася за:

 Владимир Зарев, (р. 1947), български писател
 Иван Зарев (р. 1986), български волейболист
 Кирил Зарев (1926-2000), български политик
 Пантелей Зарев (1911-1997), български литературен критик